Bowers kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bowers (berg),

USA 

 Bowers Beach (ort), Delaware, Kent County, 
 Bowers (ort), Pennsylvania, Berks County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar